Bertrand III est un nom porté par différentes personnes :

Ecclésiastiques 

 Bertrand III de Cadoène, évêque d'Uzès (1249-1285)
 Bertrand III Aymini, évêque d'Avignon (1300-1310)

Homonymie